Opportunity (Washington)
 Banco Opportunity, um banco brasileiro sediado no Rio de Janeiro;
 Opportunity (sonda) - a sonda MER-B (Opportunity), o segundo dos dois veículos exploradores geológicos da NASA, que aterrissaram em Marte em 2004.
 Opportunity NYC - um programa de transferência de renda com condicionalidades, que foi criado em 2007, pela Municipalidade de Nova York.
 Opportunity Fund
 39382 Opportunity

Desambiguação